Termenul „viteză” se poate referi la una din următoarele noțiuni:
 rapiditate, iuțeală, repeziciune (În cazul deplasării persoanelor sau vehiculelor, termenul de „viteză” definește raportul dintre spațiul parcurs și timpul folosit pentru parcurgerea acelui spațiu. Variațiile de viteză se obțin la mărire prin accelerare, iuțire, iar în cazul micșorării vitezei prin încetinire, deccelerare. Vitezele persoanelor și vehiculelor se măsoară în m/s, km/oră (km/h), respectiv km/sec.)
 în fizică, la:
 viteză aparentă, , viteza unei particule plecând de la accelerația sa aparentă;
 viteză areolară, , derivata temporală a unei arii variabile în timp;
 viteză ascensională, viteză de urcare a unui avion;
 viteză complexă, , funcție analitică complexă cu partea reală și imaginară reprezentând proiecția vectorului viteză pe o axă și respectiv minusul proiecției pe o direcție perpendiculară;
 viteză critică, , , viteza unui fluid compresibil egală cu viteza sunetului corespunzătoare stării termodinamice locale;
 viteză de drift, ;
 viteză de fază, , viteza de deplasare a unei suprafețe echifazice (loc geometric al tuturor punctelor care oscilează în coincidență de fază) a unei unde;
 viteză de filtrație, , este raportul dintre debitul ce trece printr-o suprafață elementară plană dintr-un mediu poros, perpendiculară pe direcția mișcării, și aria acelei suprafețe;
 viteză de frecare, , viteza dedusă din tensiunea de forfecare  la frontiera de contact cu un fluid și densitatea acestuia ;
 viteză generalizată, , derivata unei coordonate generalizate în raport cu timpul;
 viteză de grup, , viteza de propagare a unui grup de unde armonice în medii dispersive; 
 viteză liniară, , reprezintă deplasarea în unitatea de timp al unui punct material (mobil), respectiv derivata de ordinul întâi a vectorului de poziție în raport cu timpul;
 viteză limită, , viteza de cădere a unei particule în câmp gravitațional, la care greutatea este egalată de forța de rezistență ce se opune mișcării;
 viteză orbitală, a unui satelit, a unei planete;
 viteză unghiulară, , derivata unghiului la centru măturat de raza vectoare în raport cu timpul;
 viteză unghiulară medie reală, , valoarea medie a vitezei unghiulare într-o mișcare circulară neuniformă;
 în astronomie, la:
 viteză cosmică, numită și viteză de eliberare pentru un corp ceresc este viteza pe care trebuie să o aibă inițial un corp de probă pentru ca acesta să iasă din câmpul gravitațional al acelui corp ceresc (astru) și a se plasa pe orbita lui ca satelit (prima viteză cosmică);
 în chimie, la: 
 viteză de reacție
 în fiziologie/medicină, la: 
 viteză de sedimentare a hematiilor

Omonimie